«Депорти́во Ла́ра» () — венесуэльский футбольный клуб из пригорода Баркисимето Кабударе (штат Лара). В настоящий момент выступает в Примере Венесуэлы, сильнейшем дивизионе страны.

История 
В Баркисимето уже существовал клуб «Лара», становившийся в 1965 году чемпионом Венесуэлы. Однако впоследствии эта команда была расформирована.

Клуб основан в 2006 году, под именем «Гуарос де Лара», своё современное название клуб носит с 1 июля 2009 года. В первый год своего существования клуб занял второе место в «Сегунде», втором по силе дивизионе Венесуэлы, этот успех позволил клубу на следующий сезон дебютировать в Примере Венесуэлы.

С момента своего дебюта в «Примере» в сезоне 2007/08 «Депортиво Лара» ни разу из неё не вылетал, а в сезоне 2009/10 добился своего наилучшего результата к тому моменту, заняв в итоговой таблице 4-е место. Это дало право команде принять участие в 2010 году в Южноамериканском кубке, но в нём клуб уступил в первом же раунде колумбийскому клубу «Санта-Фе».

Во второй половине 2011 года «Депортиво Лара», укрепившаяся такими звёздами венесуэльского футбола, как Хосе Мануэль Рей, Рафаэль Кастельин, Мигель Меа Витали, сумела выиграть Апертуру чемпионата Венесуэлы, тем самым обеспечив себе участие в стыковых матчах за чемпионский титул сезона 2011/12 и путёвку в Кубок Либертадорес 2013 (на правах, как минимум, вице-чемпиона Венесуэлы). Однако команда на этом не остановилась и, победив в Клаусуре 2012, стала безоговорочным чемпионом Венесуэлы сезона 2011/12.

С 2011 года команда выступает в пригороде Баркисимето — Кабударе — на стадионе Метрополитано де Лара.

Достижения 
  Чемпион Венесуэлы (1): 2011/12

Участие в южноамериканских кубках 
 Кубок Либертадорес (5):
 Второй квалификационный этап — 2020
 Групповой этап — 2013, 2018, 2019

 Южноамериканский кубок (5):
 Первый этап — 2010, 2012, 2013, 2016
 Второй этап — 2019

Результаты клуба в чемпионатах Венесуэлы

Знаменитые игроки 
  Мигель Меа Витали
  Рафаэль Кастельин
  Мигель Меа Витали
  Даниэль Норьега
  Хосе Мануэль Рей
  Франсиско Флорес
  Рене Игита
  Хон Хаиро Кастильо
  Давид Монтойя
  Роландо Эскобар

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Венесуэлы